La stazione di Punta Raisi è la stazione ferroviaria che serve l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi. 
Essa è il capolinea della linea Piraineto-Punta Raisi, breve diramazione della ferrovia Palermo-Trapani.
Si trova all'interno del territorio comunale di Cinisi.

Storia 
La stazione di Punta Raisi venne attivata nell'ottobre 2001, contemporaneamente alla diramazione ferroviaria che la collega alla stazione di Piraineto della linea Palermo-Trapani.

Successivamente, dal 29 giugno 2015 al 7 ottobre 2018, essendo stata sospesa la circolazione tra la stazione di Palermo Notarbartolo e Punta Raisi per lavori di potenziamento infrastrutturale riguardanti il passante ferroviario di Palermo, quest'ultima è stata oggetto di restyling.

Strutture e impianti 
La stazione si trova completamente sotto il livello stradale, l'ingresso unico avviene attraverso l'aerostazione della quale rappresenta il livello -1. Composta di 3 binari di cui 2 attualmente in uso.

Movimento 
La stazione è collegata con Palermo Centrale. I treni circolano con cadenza bioraria nei feriali e oraria nei festivi.

Servizi 
La stazione dispone di:
 Biglietteria;
 Servizi igienici;
 Bar;

Note

Bibliografia 
 Marco Minari, Treni in aeroporto, in "I Treni" n. 280 (aprile 2006), pp. 28-32.

Voci correlate 
Aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino"
Servizio ferroviario metropolitano di Palermo

Altri progetti 

Punta Raisi
Punta Raisi
Cinisi